Generalpolkovnik je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Generalpolkovnik (Kaiserliche Heer)
 Generalpolkovnik (Reichswehr)
 Generalpolkovnik (Wehrmacht)
 Generalpolkovnik (Kriegsmarine)
 SS-Oberstgruppenführer
 Generalpolkovnik (Volksarmee)
 Generalpolkovnik (Bundeswehr)

Glej tudi 

 Generalpolkovnik